Лебединська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX— першій чверті XX століття:
 Лебединська волость — Чигиринського повіту Київської губернії;
 Лебединська волость — Лебединського повіту Харківської губернії.